Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radomír Vašek che ha battuto in finale Martin Spottl 7-5, 2-6, 6-0.

Teste di serie 

 Nicolás Massú (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Fredrik Jonsson (primo turno)

 Thomas Larsen (primo turno)
 Petr Kralert (semifinali)
 Petr Dezort (primo turno)
 Kim Tiilikainen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1999